Geuenich steht für:
 Geuenich, Wüstung bei Inden, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Dieter Geuenich (* 1943), deutscher Historiker
 Johannes Michael Geuenich (1935–2015), deutscher Politiker (SPD)
 Uschi Geuenich (* 1924), deutsche Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Gevenich